O Canal da Guatemala  (), oficialmente (), é um canal artificial de navios em construção, localizado na Guatemala e que pretende ligar o Oceano Atlântico (através do Mar do Caribe) ao Oceano Pacífico.

Ver também 
 Canal de Suez
 Canal do Panamá
 Canal da Nicarágua
 Istmo centro-americano
 Rota de comércio
 Transporte marítimo

Ligações externas 
 

Guatemala
Geografia da Guatemala